Беслан Бекханович Цечоев (род. 3 января 1981 года, Новый Узень, Мангышлакская область, Казахская ССР, СССР) — мэр российского города Магас, столицы Ингушетии, с 26 октября 2015 по 20 сентября 2019 года. Автор ряда городских инновационных проектов. Член Союза журналистов России и член международной федерации журналистов. Один из самых медийных городских администраторов Северного Кавказа. Почётный гражданин города Карачаевск (Карачаево-Черкесия). В 2019 году Президент России Владимир Путин наградил Беслана Цечоева государственной наградой «Почётная грамота Президента Российской Федерации».

Биография 
Родился в Новом Узене в Казахской ССР (ныне — г. Жанаозен в Мангистауской области Казахстана). Принадлежит к роду (тайпу) Цечой. По национальности — ингуш. До назначения на должность мэра работал советником Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, курировал информационное направление.

13 января 2015 года назначен исполняющим обязанности мэра Магаса, сменив ушедшего в отставку Дауда Мальсагова. 26 октября 2015 года депутаты Городского Совета единогласно избрали Беслана Цечоева мэром Магаса. В 2016 году стал инициатором постройки триумфальной арки на въезде города — «Аланские ворота». За авторство названия и строительства данного культурного обеъкта был награждён грамотой Ассоциации развития местного самоуправления России. 20 сентября 2019 года покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий.

Личная жизнь 
Вдовец, воспитывает двоих детей.

См. также 
 Трамвай в Магасе

Примечания

Ссылки 
 Мэр Магаса Беслан Цечоев дал интервью корреспонденту одной из региональных газет
 

Главы Магаса
Члены Союза журналистов России